El término «Estación de Bilbao» puede referirse a varios artículos:
 Estaciones en la villa de Bilbao, capital de Vizcaya (España):
 Estación de Bilbao Intermodal, estación de autobuses;
 Estaciones ferroviarias terminales de Bilbao:
 Abando Indalecio Prieto, de Adif;
 Bilbao Concordia, de Adif;
 Atxuri, de Euskal Trenbide Sarea;
 Las estaciones que conforman el metro de Bilbao;
 Bilbao, estación del Metro de Madrid, España.